Шоу Тома и Джерри () — американский анимационный телесериал 2014 года, созданный Warner Bros. Animation и Renegade Animation. Основан на персонажах из серии короткометражных мультфильмов «Том и Джерри», созданных Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в 1940 году. Мировая премьера состоялась на канадском телеканале Teletoon     27 мая 2014 года,н.в

1 марта 2014 года было объявлено, что невыпущенные эпизоды будут выпущены на сервисе видео по запросу от Boomerang. Шоу вернулось 22 января 2015 года на телеканале Boomerang.

Ссылки 
 
 
 «Шоу Тома и Джерри» на сайте Big Cartoon Database

Примечания 

Мультсериалы США, запущенные в 2014 году
Мультсериалы США, завершённые в 2021 году
Мультсериалы о животных
Телесериалы Warner Bros. Television
Том и Джерри